Menon kan som auktorsförkortning betyda:

 A. G. K. Menon
 Federica Menon

Robotskapade auktorsförkortningar